

Gastronomia
 Hamburger – pietanza di carne
 Hamburger (panino) – panino imbottito
 Hamburger vegetariano – pietanza

Persone
 Bo Hamburger  – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada danese
 Jakob Hamburger  – fisiologo danese

Altro
 Hamburger Sport-Verein  – società calcistica tedesca
 Hamburger – nome giapponese del videogioco BurgerTime

Pagine correlate 
Hamburg